Nositelé jména Štěpán III.:

 Štěpán III. (papež), v letech 767 až 772 papežem
Štěpán III. Frankopán, chorvatský bán
 Štěpán II. Uherský, jako toho jména 3. chorvatský král v letech 1116 až 1131
 Štěpán III. Uherský, v letech 1162 až 1172 uherský král
 Štěpán III. Veliký, moldavský kníže
 Štěpán III. Bavorský (asi 1337-1413) - vévoda bavorský, později bavorsko-ingolstadtský

Poznámky 

Rozcestníky - panovník

eo:Stefano#Regantoj